Geografie
 Baai of golf, een landinwaartse uitstulping van een zee of oceaan
 Golf (Florida), een dorp in de Amerikaanse staat Florida
 Golf (Illinois), een dorp in de Amerikaanse staat Illinois
 Perzische Golf, een uitloper van de Indische Oceaan tussen het Arabisch Schiereiland en Iran (Perzië). Aan de Perzische Golf liggen de staten Iran, Oman, Verenigde Arabische Emiraten, Saoedi-Arabië, Qatar, Bahrein, Koeweit en Irak. Door hun ligging worden zij de Golfstaten genoemd.

Natuurkunde
 Golf (natuurkunde), een verstoring die zich door een medium voortbeweegt, en elektromagnetische golven ook door het luchtledige
 Elektromagnetische straling, een elektromagnetische golf die zich door het luchtledige of een medium voortbeweegt
 Geluidsgolf, een dichtheidsgolf die zich door materialen, zoals lucht, water of staal, voortplant
 Golfvorm, grafisch weergegeven uitwijking van periodieke trillingen als functie van de tijd
 Oppervlaktegolf (vloeistofdynamica), een golf op het wateroppervlak onder invloed van de zwaartekracht en oppervlaktespanning
 Golf (zweefvliegen), een laminaire golfbeweging van de lucht door opstuwing door bergruggen of door verschillende luchtmassa's

Sport en spel
 Golf (sport), een balspel
 Golf (Nintendo), een computerspel uit 1984

Overig
 De Derde Golf, sociaal experiment uit 1967, later verfilmd in o.a. The Wave
 Golf (beeld), een beeld uit 1984 in Amsterdam-Zuid
 Golf (sociologie), een maatschappelijke beweging of stroming, bijvoorbeeld de eerste feministische golf
 G (letter), in het internationale spellingsalfabet
 Golven (film), een Nederlandse film uit 1981
 Golven (album), een muziekalbum van Diggy Dex uit 2016
 Golven (nummer), een nummer op het gelijknamige album van Diggy Dex uit 2016
 Volkswagen Golf, een van de succesvolste modellen van Volkswagen
 Golfje, Vlaams woord voor cardigan, een bepaald type gebreid vest